В США насчитывается 5 округов с названием Пирс ():
 округ '''Пирс''' — в штате Вашингтон
 округ '''Пирс''' — в штате Висконсин
 округ '''Пирс''' — в штате Джорджия
 округ '''Пирс''' — в штате Небраска
 округ '''Пирс''' — в штате Северная Дакота